Бронфман (вариант Брунфман; ) — фамилия еврейского происхождения.

Корень образован от слова бронфн (на идише водка, в южных диалектах произносится брунфн — отсюда вариант фамилии Брунфман). Как правило давалась содержателю винокурни или откупщику водочной монополии.

Известные носители:
 Бронфман, Александр Моисеевич (род. 1934) — советский гидролог, океанолог
 Бронфман, Андреа (1945—2006) — канадская меценат, филантроп, общественный деятель
 Бронфман, Ефим Наумович (род. 1958) — израильский и американский пианист
 Бронфман, Леонид Израилевич (род. 1932) — молдавский инженер в области механизации сельского хозяйства
 Бронфман, Роман (род. 1954) — израильский русскоязычный политик
 Бронфман, Сэмюэл (1889—1971) — крупный канадский предприниматель, основатель династии Бронфман
 Бронфман, Эдгар (старший) (род. 1929) — сын Сэмюэла Бронфмана, генеральный директор компании Seagram (1971—1994), президент Всемирного еврейского конгресса (1979—2007)
 Бронфман, Эдгар (младший) (род. 1955) — сын предыдущего, генеральный директор компании Seagram (1994—2000), директор Warner Music Group (с 2004)

Примечания